

Sigle 
 Scuola Sottufficiali dell'Esercito
 se e solo se
 Shanghai Stock Exchange – Borsa di Shanghai
 Sottostazione elettrica –  nodo della rete di trasmissione dell'energia elettrica
 Special Source Exploitation (Sfruttamento fonti speciali) – operazione di spionaggio informatico GCHQ-NSA
 Standard Scottish English o Scottish Standard English – principale varietà formale dell'inglese scozzese
 Streaming SIMD Extensions – instruction set SIMD
 Sud sud est – punto cardinale
 SSE, precedentemente Scottish and Southern Energy – azienda energetica britannica

Codici 
 SSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sholapur (India)
 sse – codice ISO 639-3 della lingua balangingi